La 10 km sprint maschile dei Campionati mondiali di biathlon 2011 si è svolta il 5 marzo 2011 alle 14:00
(UTC+5). Hanno partecipato 125 atleti.

Risultati

Note

Sprint maschile